Данная статья содержит список и краткую характеристику индейских народов, населяющих субарктический регион Канады и США.

Список

См. также 
 Классификация индейцев
 Индейцы Канады
 Коренные народы США
 Народы Арктики

Примечания

Литература 
 Sturtevant, William C., general editor and June Helm, volume editor. Handbook of North American Indians: Subarctic. Washington D.C.: Smithsonian Institution : For sale by the U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents., 1981. ISBN 0-87474-186-6.

Ссылки 
 Subarctic Culture Area